Ґілл може означати:
 Ґілл (), означає «зябра».
 Ґілл (прізвище) () — англійське прізвище 
 Гілл (топонім) ()

Топоніми 

 Ґілл  — місто у Західній Вірджинії
 Ґілл (Колорадо) — місцевість у штаті Колорадо
 Ґілл (Массачусетс) — місто в штаті Массачусетс
 Ґілл (Техас) — місцевість у штаті Техас

Інше 
 Ґілл (місячний кратер) — кратер на Місяці.

Див. також 
 Гілл (значення)